Aspremont puede referirse a:

 Geografía de Francia:
 Aspremont, comuna de Altos Alpes.
 Aspremont, comuna de Alpes Marítimos.
 Cantar de gesta:

 Aspremont (chanson de geste)